De Maotianshan Shales is een 522 miljoen jaar oude rotsformatie gelegen in de provincie Yunnan in China. In de formatie ligt ongeveer 50 meter schalie aan de oppervlakte, waarin een groot aantal zeer goed bewaarde fossielen uit het vroege Cambrium is gevonden. Omdat ook de zachte delen zijn gefossiliseerd is de vindplaats van groot belang voor onderzoek aan de evolutie van dieren. 

De fossielen werden in 1984 ontdekt en worden sindsdien intensief bestudeerd door zowel Westerse als Chinese paleontologen. De fauna van de Maotianshan Shales wordt ook wel de Chengjiang-fauna genoemd. De fossielen zijn ouder dan die van de  Burgess Shale (Canada) en Emu Bay Shale (Australië). Veel geslachten van dieren zijn in al deze vindplaatsen aangetroffen. 

In de Maotianshan Shales zijn ook vier verschillende vertegenwoordigers van de Chordata aangetroffen (zoals de Myllokunmingia), waarvan er twee tot de vissen behoren.

Zie ook
 Chengjiang-fauna
 Fossielsite van Chengjiang (werelderfgoed)
 Cambrische explosie
 Lijst van vindplaatsen van fossielen
 Lagerstätte

Lagerstätte
Geografie van Yunnan
Rotsformatie